Hunke ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Werner Maier-Hunke (* 1938), deutscher Unternehmer, Arbeitgeberpräsident NRW
 Josef František Hunke (1802–1883), böhmischer Komponist
 Jürgen Hunke (* 1943), deutscher Unternehmer und Buchautor
 Robert Hunke (* 1983), deutscher Sportreporter, Fußballkommentator, Autor und Sprecher
 Sigrid Hunke (1913–1999), Religionswissenschaftlerin und Germanistin
 Waltraud Hunke (1915–2004), Germanistin, Nordistin, Buchhändlerin, Verlegerin und Mäzenin

Siehe auch:
 Huncke